Highlands oder The Highlands heißen folgende geographische Objekte:
 Highlands County, Florida, Vereinigten Staaten. 

Orte:
 Highlands (British Columbia) in Kanada
 Highlands (Edmonton) Stadtteil von Edmonton in Kanada
 Highlands (Newfoundland and Labrador) in Kanada
 The Highlands (Alabama) in den Vereinigten Staaten
 The Highlands (Delaware) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (Florida) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (Idaho) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (Kalifornien) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (Kentucky) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (Maine) in den Vereinigten Staaten
 The Highlands (Maine) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (Massachusetts) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (New Hampshire) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (New Jersey) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (North Carolina) in den Vereinigten Staaten
 The Highlands (Ohio) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (Pennsylvania) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (Texas) in den Vereinigten Staaten
 Highlands (Virginia) in den Vereinigten Staaten
 The Highlands (Washington) in den Vereinigten Staaten

Gegenden, Erhebungen:
 Highlands, die Bergregion Schottlands
 The Highlands (Barbuda), die östlichen Erhebungen der Karibikinsel Barbuda

Siehe auch:
 Highland